Мадам Сан-Же́н ( «г-жа Бесцеремонность») — прозвище супруги маршала Лефевра Катрин Юбшер (1754—1835).
 «» — трёхактная комедия Викторьена Сарду и Эмиля Моро (1893). Её интерпретации:
 «Мадам Сан-Жен» — опера Умберто Джордано на либретто Ренато Симони (1914).
 «Мадам Сан-Жен» — утраченный фильм Клемента Мориса (Франция, 1900). 

 «» — фильм Кристиан-Жака (Франция, 1961).
 «» — телефильм Филиппа де Брока (Франция, 2002).